Saetta – sinonimo di fulmine
 Saetta – in geometria, altezza del segmento circolare
 Saetta – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Saetta – personaggio del film d'animazione Robin Hood della Disney
 Saetta – personaggio dei Transformers
 Saetta, personaggio cinematografico creato dall'attore Domenico Gambino negli anni venti
 Antonino Saetta – magistrato ucciso dalla mafia nel 1988
 Erba saetta – pianta perenne erbacea
 Saetta McQueen – personaggio della serie di film Cars - Motori ruggenti della Pixar
 Macchi M.C.200 "Saetta" – aereo italiano della seconda guerra mondiale